BKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barkly Downs (Australia)